WBR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Big Rapids (Stati Uniti)